Национальный блок — название ряда политических движений.

 Национальный блок (Сирия)
 Национальный блок (Ливан)
 Национальный блок (Палестина)
 Национальный блок (Франция)